A ocular padronizada é um instrumento utilizado em ensaios metalográficos para a determinação do tamanho dos grãos do metal.

Esta ocular possui uma placa circular, dividida em oito partes, na qual está desenhada uma rede hexagonal, numerada de 1 a 8, de acordo com o tamanho dos hexágonos.

Assim, basta observar a microestrutura em um microscópio óptico com aumento de 100x e, verificar qual das partes numeradas da ocular possui hexágonos de tamanho semelhante aos grãos do material. O número (1 a 8) representa o tamanho do grão (G), que fornece a quantidade de grãos por polegada quadrada (n) através da seguinte relação:

A ocular é padronizada pela ASTM E112 (Standard Test Methods for Determining Average Grain Size).

Ver também 
 Metalografia

Normas ASTM